André Kneib (* 1952), calligraphe français
 Gerhard Kneib (* 1941, Zornheim), homme politique allemand (CDU) (de)
 Viktor (Ivanovitch) Kneïb (; * 1980, Bratsk), lugeur russe
 Wolfgang Kneib (* 1952, Zornheim), footballeur allemand (de)

Voir aussi 
 Kneip
 Kneipp
 Kneiper
 Knaup
 Messer
 Messerschmidt

Patronyme allemand